Кравари може да се отнася до:

 Кравари, село в община Битоля, Северна Македония
 Кравари (община Улцин), село в Черна гора
 старото име на село Ано Рачи в Дем Превеза, Гърция
 Кравари, малко селце в областта на Калаврита, Гърция
 Кравари или Кравата, южно разклонение, рид на планината Меналон в Аркадия, Пелопонес, Гърция
 Кравари или Кравара, антропогеографско название на планинския район северно от Навпакт, Южен Пинд, Гърция